Ла Нуева Есперанза има више значења:

 Ла Нуева Есперанза (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Тонила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Сан Андрес Заутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Сан Педро Теутила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Сан Себастијан Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза, Уанакастле (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Нуева Есперанза, Пласидо Риос (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза, Ел Робле (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Есперанза (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику